

Divisiones administrativas

en Argentina 
 San Jaime de la Frontera, localidad en el departamento Federación, en la provincia de Entre Ríos.

en España 
 San Jaime Pérez (C.P.13500), municipio en la provincia de Ciudad Real
 San Jaime Frontañán (C.P. 08607), municipio en la provincia de Barcelona.
 San Jaime Sesoliveres (C.P. 08784), localidad en la provincia de Barcelona.
 San Jaime de Llierca (C.P. 17854), municipio en la provincia de Gerona.
 San Jaime dels Domenys (C.P. 43713), municipio en la provincia de Tarragona.
 San Jaime de Enveija (C.P. 43877), municipio en la provincia de Tarragona.